Zupan peut faire référence à :

Titre 
 Zupan, ancien titre de noblesse d'origine slave.

Patronyme 
Zupan (en serbe : Зупан) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Slovénie et en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1976), footballeur croate ;
 Bine Zupan (né en 1984), sauteur à ski slovène ;
  (né en 1943), physicien slovène ;
 Matjaž Zupan (né en 1966), sauteur à ski yougoslave ;
 Miha Zupan (né en 1982), joueur de basket-ball slovène ;
  (1914–1987), écrivain slovène ;
 Zdravko Zupan (1950–2015), auteur et historien de bande dessinée serbe.

Notes et références

Voir aussi 
 Zupančič

Homonymie de patronyme slovène
Homonymie de patronyme croate